Markéta Saská, celým jménem Markéta Karolína Frederika Cecílie Augusta Amálie Josefína Alžběta Marie Johana Saská (německy Prinzessin Margaretha Karoline Friederike Cecilie Auguste Amalie Josephine Elisabeth Maria Johanna von Sachsen, Herzogin zu Sachsen), (24. května 1840, Drážďany — 15. září 1858, Monza) byla saská princezna z dynastie Wettinů a první manželka rakouského arcivévody Karla Ludvíka.

Původ 
Narodila se v květnu 1840 jako předposlední dítě saského následnického páru. Její otec Jan I. Saský byl synem korunního prince Maxmiliána a jeho manželky Karolíny Bourbonsko-Parmské a usedl na trůn v roce 1854 jako čtvrtý saský král z dynastie Wettinů. Její matka Amálie byla dcerou prvního bavorského krále Maxmiliána I. Josefa a jeho druhé manželky Karolíny Bádenské.

Markéta měla sedm starších sourozenců: Marii (1827 – 1857), Alberta (1828 – 1902), Alžbětu (1830 – 1912), Arnošta (1831 – 1847), Jiřího (1832 – 1904), Sidonii (1834 – 1862) a Annu (1836 – 1859) a mladší sestru Sofii (1845–1867).

Život 
4. listopadu 1856 se mladičká, teprve šestnáctiletá princezna v Drážďanech provdala za svého bratrance Karla Ludvíka, třetího syna její tety Žofie Bavorské a rakouského arcivévody Františka Karla Habsbursko-Lotrinského, tedy mladšího bratra rakouského císaře Františka Josefa I. Šťastné manželství trvalo pouhé dva roky a zůstalo bezdětné. Na cestě do Itálie se osmnáctiletá Markéta nakazila tyfem, kterému ve městě Monza podlehla.

Karel Ludvík se čtyři roky po její smrti oženil znovu. Jako první syn z jeho druhého manželství se sicilskou princeznou Marií Annunziatou se narodil František Ferdinand d'Este, později následník trůnu rakousko-uherské monarchie; atentát, jenž byl na něho spáchán v roce 1914 v Sarajevu, byl spouštěcím momentem první světové války.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Wettinové (albertinská větev)
Habsbursko-lotrinští v 19. století
Saské princezny
Arcivévodkyně
Narození v roce 1840
Narození 24. května
Narození v Drážďanech
Úmrtí v roce 1858
Úmrtí 15. září
Úmrtí v Monze
Zemřelí na břišní tyfus
Ženy